El término rectoría puede referirse, en esta enciclopedia:

 a la rectoría, la oficina donde trabajan el rector de una universidad y su equipo;
 a la rectoría, el empleo, el oficio o la jurisdicción del rector de una universidad;
 a la rectoría, también casa parroquial, casa rectoral o simplemente casa del cura, la casa donde vive el rector o cura de una parroquia.